Данная статья посвящена статистике и рекордам футбольного клуба «Николаев» (ранее известного как «Наваль», «Андре Марти», «Марти-Бадина», «Райком металлистов», «Судостроитель», «Авангард», «Эвис»).

Муниципальный футбольный клуб «Николаев» (далее — МФК «Николаев») — украинский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1920 году, под названием «Наваль». Наивысшим достижением МФК «Николаев» за всё время является выход в полуфинал Кубка СССР 1969 и полуфинал Кубка Украины 2016/17. В период с 1936 по 1991 год команда выступала в чемпионате СССР, с 1992 года выступает в чемпионате Украины. Лучшее достижение в чемпионате СССР — итоговое 21 место среди всех команд (8 место в группе «Б») в 1940 году, в первенстве Украины — 13 место в высшей лиге в сезоне 1994/95 гг. Николаевцы становились чемпионами Украинской ССР (1974), победителями турниров первой (1997/98) и второй лиги чемпионата Украины (2005/06, группа «Б» и 2010/11, группа «А»).

Трофеи

Национальные чемпионаты

СССР 
Кубок СССР:
  Полуфиналист (1 раз): 1969.

Первенство СССР (Первая лига):
  Серебряный призёр (1 раз): 1960.

Чемпионат УССР (Первенство СССР, вторая лига, украинская зона):
  Победитель (1 раз): 1974.
  Серебряный призёр (3 раза): 1960, 1971, 1990.
  Бронзовый призёр (3 раза): 1973, 1984, 1985.

Украина 
Кубок Украины:
  Полуфиналист (1 раз): 2016/17.

Чемпионат Украины:
 9 место (1 раз): 1992.

Чемпионат Украины (Первая лига):
  Победитель (1 раз): 1997/98.
  Серебряный призёр (1 раз): 1993/94.

Чемпионат Украины (Вторая лига):
  Победитель (2 раза): 2005/06 (группа «Б»), 2010/11 (группа «А»).

Любительские соревнования 
Первенство УССР среди коллективов физкультуры:
  Бронзовый призёр (1 раз): 1938.

Региональные и ранние соревнования 
Чемпионат города Николаева:
  Победитель (3 раза): 1924 (весна), 1927, 1928 (осень).
  Бронзовый призёр (3 раза): 1921 (весна), 1924 (осень), 1929 (осень).

Индивидуальные рекорды игроков

Матчевые рекорды и статистика 
 Наибольшее количество матчей во всех соревнованиях: 381 — Евгений Деревяга
 Наибольшее количество матчей в чемпионате СССР: 372 — Евгений Деревяга
 Наибольшее количество матчей в чемпионате Украины: 265 — Вячеслав Жениленко
 Наибольшее количество матчей в Кубке СССР: 12 — Валерий Силецкий
 Наибольшее количество матчей в Кубке Украины: 17 — Вячеслав Жениленко

Игроки с наибольшим количеством матчей 

В таблице показаны только официальные матчи.

Голевые рекорды и статистика 

 Наибольшее количество голов во всех соревнованиях: 126 — Евгений Деревяга
 Наибольшее количество голов в чемпионате СССР: 124 — Евгений Деревяга
 Наибольшее количество голов в чемпионате Украины: 69 — Руслан Забранский
 Наибольшее количество голов в Кубке СССР: 6 — Ираклий Петров
 Наибольшее количество голов в Кубке Украины: 6 — Руслан Забранский
 Наибольшее количество голов в сезоне в чемпионате СССР:
 в 52-матчевом сезоне: 15 — Юрий Горячев, 1989
 в 50-матчевом сезоне: 19 — Евгений Деревяга, Евгений Сатаев, 1971
 в 46-матчевом сезоне: 20 — Евгений Деревяга, 1979
 в 44-матчевом сезоне: 17 — Евгений Деревяга, 1978
 в 43-матчевом сезоне: 22 — Ираклий Петров, 1968
 в 42-матчевом сезоне: 19 — Борис Балуев, 1965, Юрий Горячев, 1991
 в 40-матчевом сезоне: 25 — Юрий Смагин, 1985
 в 38-матчевом сезоне: 13 — Евгений Деревяга, 1976
 в 36-матчевом сезоне: 20 — Сергей Морозов, 1990
 в 34-матчевом сезоне: 15 — Василий Михайличенко, 1957
 в 32-матчевом сезоне: 14 — Евгений Деревяга, 1975
 в 30-матчевом сезоне: 13 — Виктор Журавлёв, 1958
 в 28-матчевом сезоне: 14 — Анатолий Майоров, 1959
 в 26-матчевом сезоне: 6 — Владимир Ищенко, 1940
 в 24-матчевом сезоне: 7 — Григорий Колбанов, 1947
 в 22-матчевом сезоне: 10 — Григорий Кушныренко, Иосиф Сосицкий, 1939
 в 14-матчевом сезоне: Данные не сохранились, 1948
 в 10-матчевом сезоне: 3 — Александр Сердюк, 1937
 Наибольшее количество голов в сезоне в чемпионате Украины:
 в 46-матчевом сезоне: 15 — Евгений Сонин, 1996/97
 в 42-матчевом сезоне: 22 — Геннадий Скидан, 1997/98
 в 38-матчевом сезоне: 15 — Руслан Забранский, 1993/94
 в 36-матчевом сезоне: 8 — Сергей Потапов, 2006/07
 в 35-матчевом сезоне: 7 — Дмитрий Бровкин, 2011/12
 в 34-матчевом сезоне: 13 — Владимир Скрипка, 2001/02
 в 32-матчевом сезоне: 4 — Дмитрий Булах, 2008/09
 в 30-матчевом сезоне: 4 — Сергей Онопко, 1998/99
 в 28-матчевом сезоне: 10 — Дмитрий Зайко, 2005/06
 в 22-матчевом сезоне: 7 — Алексей Родевич, Игорь Бездольный, 2010/11
 в 20-матчевом сезоне: 8 — Юрий Скороход, 2009/10
 в 18-матчевом сезоне: 4 — Юрий Горячев, 1992

Игроки с наибольшим количеством голов 
В таблице показаны только официальные матчи.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Список игроков забивавших четыре мяча в одной игре 
В таблице показаны только официальные матчи.

Список игроков забивавших три мяча в одной игре 
В таблице показаны только официальные матчи.

Прочие рекорды 
 Первый футболист, забивший 100 мячей во второй лиге чемпионата СССР: 26 сентября 1979 года — Евгений Деревяга
 Самый быстрый гол команды в чемпионатах Украины: 20 секунда, Алексей Дерипапа — против «Черноморец» (Одесса), 10 сентября 2000 года

Достижения игроков

Список лучших игроков УССР 
 В число «33 лучших футболистов УССР» включались:
 Анатолий Норов — № 1 (1960, 1961)
 Юрий Юзефович — № 1 (1960)
 Александр Кималов — № 3 (1968)

Список лучших игроков второй лиги 
 В число «22 лучших футболистов второй лиги» включались:
 Виктор Турпак — № 1 (1974)
 Юрий Бойко — № 1 (1974)
 Александр Аверьянов — № 1 (1974)
 Владимир Булгаков — № 1 (1974)
 Евгений Деревяга — № 1 (1975)
 Виктор Писаков — № 1 (1984)
 Святослав Петренко — № 1 (1984)
 Юрий Смагин — № 1 (1984, 1985)
 Олег Сыч — № 1 (1985)
 Валерий Машнин — № 1 (1985, 1990)
 Николай Тимофеев — № 1 (1990)
 Сергей Морозов — № 1 (1990)

Сборная сезона 
 В сборную сезона первой лиги по версии Football.ua включались:
 Олег Чуваев — № 1 (2012/13)
 Артём Чорний — № 1 (2012/13)
 Антон Голенков — № 3 (2012/13)
 В сборную сезона первой лиги U—21 по версии Football.ua включались:
 Виктор Берко — № 1 (2012/13)
 В сборную года первой лиги U—19 по версии ПФЛ включались:
 Валерий Восконян — № 1 (2013)
 Роман Попов — № 2 (2013)

Лучшие игроки сезона 
 Лучший игрок сезона (версия газеты «Николаевские новости»):
 
2008/09 — Александр Лавренцов, Дмитрий Кривой

2009/10 — Юрий Скороход

2010/11 — Игорь Бездольный

2011/12 — Дмитрий Бровкин, Станислав Гудзикевич, Евгений Лисицын

2012/13 — Антон Голенков

2013/14 — Михаил Сергийчук

Индивидуальные рекорды тренеров 

 Тренер, выигравший первый трофей: Фёдор Кондратенко, бронза чемпионата УССР, 1938 год
 Наиболее продолжительная тренерская карьера: 4,5 года (268 официальных матча) — Иван Балан (1986 год, с 1989 года по 1992 год)
 Наибольшее количество трофеев: 3 — Евгений Лемешко

Достижения тренеров 
 Звания «Заслуженный тренер УССР» за работу с командой были удостоены:
 Юрий Войнов — 1968
 Яков Борисов — 1968
 Евгений Лемешко — 1974

Командные рекорды: матчи

Первые матчи 
 Первый матч в истории:
1920, «НСК» (Николаев) — «Наваль», 13:0
 Первый международный матч в истории:
15 июля 1957, «Авангард» — «Сталь» (Сосновец), 0:3
 Первый матч в чемпионате СССР:
6 августа 1937, «Судостроитель» — «Металлург» (Сталинград), 0:1
 Первый гол в чемпионате СССР:
24 августа 1937, «Спартак» (Иваново) — «Судостроитель», 4:1 (Александр Сердюк, н/д)
 Первый домашний матч в чемпионате СССР:
6 августа 1937, «Судостроитель» — «Металлург» (Сталинград), 0:1
 Первая победа в чемпионате СССР:
18 сентября 1937, «Судостроитель» — «Динамо» (Воронеж), 2:1
 Первый матч в Кубке СССР:
18 июля 1936, «Завод им. Марти» — «Спартак» (Киев), 3:0
 Первый домашний матч в Кубке СССР:
18 июля 1936, «Завод им. Марти» — «Спартак» (Киев), 3:0
 Первый матч в чемпионате Украины:
6 марта 1992, «Эвис» — «Темп» (Шепетовка), 1:0
 Первый гол в чемпионате Украины:
6 марта 1992, «Эвис» — «Темп» (Шепетовка), 1:0 (Михаил Павлов, 14')
 Первый домашний матч в чемпионате Украины:
6 марта 1992, «Эвис» — «Темп» (Шепетовка), 1:0
 Первая победа в чемпионате Украины:
6 марта 1992, «Эвис» — «Темп» (Шепетовка), 1:0
 Первый матч в Кубке Украины:
16 февраля 1992, СКА (Одесса) — «Эвис», 1:1 (п.п. 5:4)
 Первый домашний матч в Кубке Украины:
7 августа 1992, «Эвис» — «Мелиоратор» (Каховка), 2:0

Юбилейные матчи 
 100-ый матч в чемпионате СССР:
29 июля 1947, «Спартак» (Херсон) — «Судостроитель», 1:1
 500-ый матч в чемпионате СССР:
10 октября 1966, «Волга» (Горький) — «Судостроитель», 0:0
 1000-ый матч в чемпионате СССР:
19 сентября 1978, «Спартак» (Житомир) — «Судостроитель», 0:0
 1500-ый матч в чемпионате СССР:
14 сентября 1989, «Океан» (Керчь) — «Судостроитель», 0:2
 100-й матч в чемпионате Украины:
22 июля 1994, «Металлург» (Запорожье) — «Эвис», 4:1
 500-й матч в чемпионате Украины:
29 октября 2005, «Николаев» — «Кривбасс-2» (Кривой Рог), 3:1

Матчевые серии 
Представлены данные о матчевых сериях в первой лиге чемпионата СССР (1937, 1939, 1940, 1946—1948, 1957—1962, 1966—1970)
 Домашняя: 11 матчей — 1939—1940
 Домашняя в одном сезоне: 9 игр — 1940
 Выездная: 13 матчей — 1940
 Выигрышная: 5 матчей — 1969
 Выигрышная домашняя: 6 матчей — 1969
 Выигрышная выездная: 3 матча — 1968
 Безвыигрышная: 21 матч — 1946—1947
 Безвыигрышная домашняя: 10 матчей — 1947—1948—1957
 Безвыигрышная выездная: 18 матчей — 1947—1948—1957
 Ничейная: 6 матчей — дважды: 1966 и 1967
 Ничейная домашняя: 3 матча — трижды: 1939, 1967 (дважды), 1970
 Ничейная выездная: 6 матчей — 1967
 Проигрышная: 9 матчей — 1946
 Проигрышная домашняя: 5 матчей — 1946
 Проигрышная выездная: 9 матчей — 1946
 Безпроигрышная: 22 матча — 1967—1968
 Безпроигрышная в одном сезоне: 18 матчей — 1968
 Безпроигрышная домашняя: 39 матчей — 1967—1968—1969
 Безпроигрышная домашняя в одном сезоне: 21 матч — 1968 (все домашние матчи сезона)
 Безпроигрышная выездная: 8 матчей — 1968
 Забивная: 19 матчей — 1939—1940
 Забивная домашняя: 17 матчей — 1937—1939—1940
 Забивная домашняя в одном сезоне: 11 матчей — трижды: 1939, 1947, 1959
 Забивная выездная: 9 матчей — 1946—1947
 Забивная выездная в одном сезоне: 7 матчей — дважды: 1939, 1946
 Незабивная: 5 матчей — 1946
 Незабивная домашняя: 5 матчей — 1946
 Незабивная выездная: 4 матча — 1940, 1961, 1967
 Пропущенных голов: 19 матчей (с учётом двух технических поражений) — 1946
 Пропущенных голов домашняя: 9 матчей — дважды: 1939—1940, 1946
 Пропущенных голов выездная: 37 матчей — 1940—1946—1947—1948—1957
 Пропущенных голов выездная в одном сезоне: 13 матчей — 1961
 Проигрышная с крупным счётом: 2 матча — 5 раз: 1946, 1947, 1948, 1960, 1970
 Без побед с крупным счётом: 57 матчей — 1937—1939—1940—1957
 Без побед с крупным счётом домашняя: 32 матча — 1947—1948—1957—1958
 Без побед с крупным счётом выездная: 102 матча — 1960—1961—1962—1966—1967—1968
 Без поражений с крупным счётом: 55 матчей — 1967—1968
 Без поражений с крупным счётом в одном сезоне: 31 матч — 1960
 Без поражений с крупным счётом домашняя: 129 матчей — 1961—1962—1966—1967—1968—1969—1970
 Без поражений с крупным счётом выездная: 28 матчей — 1967—1968
 Без поражений с крупным счётом выездная в одном сезоне: 15 матчей — трижды: 1958, 1960, 1967

Командные рекорды: победы, ничьи и поражения

Рекордные победы 

 Самая крупная победа во всех соревнованиях:
 8:0 — против «Новатор» Жданов, Чемпионат СССР, 7 сентября 1978
 8:0 — против «Арсенал» (Белая Церковь), 7 июня 2013
 Самая крупная победа в чемпионате СССР:
 8:0 — против «Новатор» (Жданов), 7 сентября 1978
 7:0 — против «Днепр» (Кременчуг), 22 сентября 1963
 7:1 — против «Локомотив» (Бендеры), 18 октября 1959
 7:1 — против «Океан» (Керчь), 14 сентября 1985
 Самая крупная победа в чемпионате Украины:
 8:0 — против «Арсенал» (Белая Церковь), 7 июня 2013
 7:1 — против «Химик» (Житомир), 14 сентября 1993
 7:1 — против «Химик» (Северодонецк), 30 июля 1997
 7:1 — против ФК «Тернополь», 21 мая 2017
 6:0 — против «Артания» (Очаков), 13 апреля 1993
 6:0 — против «Десна» (Чернигов), 17 сентября 1993
 6:0 — против «Металлург» (Никополь), 3 мая 1998
 Самая крупная победа в Кубке СССР:
 7:0 — против «Сталь» (Кривой Рог), 12 мая 1938
 Самая крупная победа в Кубке Украины:
 5:0 — против «Благо» (Благоево), 1 августа 1993

Рекордные поражения 
 Самые крупные поражение в чемпионате СССР:
 0:10 — против ОДО (Киев), 10 июня 1947
 Самое крупное поражение в чемпионате Украины:
 0:7 — против «Шахтёр» (Донецк), 11 июля 1998
 Самое крупное поражение в Кубке СССР:
 0:4 — против «Локомотив» (Москва), 24 мая 1937
 Самое крупное поражение в Кубке Украины:
 0:6 — против «Динамо» (Киев), 23 августа 2003

Количество в сезоне 
Наибольшее количество побед, ничьих и поражений в сезоне в чемпионате СССР:

Наименьшее количество побед, ничьих и поражений в сезоне в чемпионате СССР:

Наибольшее количество побед, ничьих и поражений в сезоне в чемпионате Украины:

Наименьшее количество побед, ничьих и поражений в сезоне в чемпионате Украины:

Командные рекорды: голы и разница мячей 
Наибольшие количество забитых и пропущенных голов, а также разница мячей в сезоне в чемпионате СССР:

Наименьшие количество забитых и пропущенных голов, а также разница мячей в сезоне в чемпионате СССР:

Наибольшие количество забитых и пропущенных голов, а также разница мячей в сезоне в чемпионате Украины:

Наименьшие количество забитых и пропущенных голов, а также разница мячей в сезоне в чемпионате Украины:

Командные рекорды: очки 
Количество набранных очков в сезоне в чемпионате СССР:

Наибольшее количество набранных очков в сезоне в чемпионате Украины:

Количество зрителей 

Представлены данные о посещаемости матчей чемпионата и Кубка Украины

Наибольшее 
 Наибольшее количество зрителей на домашнем матче во всех соревнованиях:
 27 000 — против «Динамо-2» (Киев), 8 мая 1998, 1:0
 Наибольшее количество зрителей на домашнем матче в чемпионате Украины:
 27 000 — против «Динамо-2» (Киев), 8 мая 1998, 1:0
 Наибольшее количество зрителей на домашнем матче в Кубке Украины:
 22 000 — против «Динамо» (Киев), 23 августа 2003, 0:6

Наименьшее 
 Наименьшее количество зрителей на домашнем матче во всех соревнованиях:
 173 — против «Шахтёр-2» (Донецк), 27 ноября 2004, 0:1
 Наименьшее количество зрителей на домашнем матче в чемпионате Украины:
 173 — против «Шахтёр-2» (Донецк), 27 ноября 2004, 0:1
 Наименьшее количество зрителей на домашнем матче в Кубке Украины:
 700 — против «Кривбасс» (Кривой Рог), 11 августа 2006, 0:1

Примечания

Литература 
 

Статистика и рекорды
Николаев
Статистика украинских футбольных клубов